Batalha do Rio de Janeiro pode se referir:

 Batalha do Rio de Janeiro (1558)
 Batalha do Rio de Janeiro (1567)
 Batalha do Rio de Janeiro (1710)
 Batalha do Rio de Janeiro (1711)
 Incidente do Rio de Janeiro (1894)